Fleringen (Overijssel), een dorp in de Overijsselse gemeente Tubbergen
Fleringen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts